Името Любомир Виденов носят
 Любомир Виденов, български оперен певец
 Любомир Виденов, български футболист